RMS Andania – parowiec zatopiony 27 stycznia 1918 przez U-Boota U-46
 RMS Andania – parowiec zatopiony 16 czerwca 1940 przez U-Boota U-A